C19 (Namibië), een weg in Namibië
 COVID-19, een virusziekte
 Lijst van brutoformules C19, stoffen met 19 koolstofatomen